Bispora är ett släkte av lavar. Bispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bispora